Проточный — название населённых пунктов в России:
 
 Проточный — хутор в Новооскольском районе Белгородской области.
 Проточный — хутор в Нижнедевицком районе Воронежской области.
 Проточный — посёлок в Белореченском районе Краснодарского края.
 Проточный — посёлок в Бирилюсском районе Красноярского края.
 Проточный — посёлок в Путятинском районе Рязанской области.